

Musica
 Land of Hope and Glory – canzone patriottica britannica del 1902

Cinema 
 Land of Hope and Glory – film del 1909 diretto da Frank Danvers Yates sonorizzato con il Cinephone
 Land of Hope and Glory – film del 1927 diretto da Harley Knoles